Municipio de Woodstock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodstock (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Woodstock (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.